Museum am Dom steht für

 Museum am Dom (Lübeck)
 Museum am Dom Trier
 Museum am Dom (Würzburg)